Le  Rallye d'Australie est la  manche du Championnat du monde des rallyes 2016.

Présentation et résumé 
Le rallye se déroule dans un contexte particulier car lors de la manche précédente, Volkswagen a déclaré se retirer du championnat à l'issue de la saison, soit après ce rallye. De plus, ce rallye d'Australie constitue le dernier pour les WRC engagées, car la réglementation évolue pour la saison suivante.

Du côté des championnats, les deux sont déjà attribués avant de disputer l’épreuve.

Andreas Mikkelsen l’emporte en menant le rallye dès la troisième spéciale. Il a cependant dû résister à la pression exercée par Sébastien Ogier, qui était revenu à deux secondes le dimanche matin.

Thierry Neuville quant à lui se classe troisième.

Résultats

Classement final 

 : y compris les 3, 2 et 1 points attribués aux trois premiers de la spéciale télévisée (power stage).

Spéciales chronométrées 

* : spéciale télévisée attribuant des points aux trois premiers pilotes

Classements au championnat après l'épreuve

Classement des pilotes 

Selon le système de points en vigueur, les 10 premiers équipages remportent des points, 25 points pour le premier, puis 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 et 1.

Classement des constructeurs 
Les points sont accordés aux 10 premiers classés.

Lien externe 
  Site officiel

Notes et références 

Sport en Australie en 2016
Rallye d'Australie
Australie
Sport en novembre 2016